Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Arnaud Boetsch che ha battuto in finale Cédric Pioline 7-6(5), 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Cédric Pioline (finale)
 Magnus Gustafsson (quarti di finale)
 Marc Rosset (quarti di finale)

 Arnaud Boetsch (campione)
 Andrej Česnokov (semifinali)
 Marc Kevin Goellner (primo turno)
 Marcos Ondruska (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1993
ATP Tour 1993